Delaware, savezna država na istočnoj obali SADa.
 Delaware (rijeka), rijeka u SAD.
 Delaware Indijanci, pleme Algonquian Indijanaca.

Gradovi u SAD-u:
 Delaware, Ohio, grad u okrugu , (pop. 25,243; 2000) 
 Delaware, New York, grad u okrugu , (Pop. 2,719; 2000)
 Delaware, Oklahoma, grad u okrugu , (pop. 456; 2000)

Okruzi u SAD-u:
Okrug Delaware, Iowa, okrug (county) u državi Iowa. (Pop. 18,404; 2000)
Okrug Delaware, Indiana, okrug (county) u državi Indiana. (Pop. 118,769; 2000)
Okrug Delaware, New York, okrug (county) u državi New York. (Pop. 48,055; 2000)
Okrug Delaware, Ohio, okrug (county) u državi Ohio. (Pop. 109,989; 2000)
Okrug Delaware, Oklahoma, okrug (county) u državi Oklahoma. (Pop. 37,077; 2000)
Okrug Delaware, Pennsylvania, okrug (county) u državi Pennsylvania. (Pop. 550,864; 2000)